U.S. National Championships 1894 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1894 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 20–27 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 12–16 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to czternasta edycja turnieju męskiego i ósma damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1894 w Ameryce Północnej
1894 w tenisie ziemnym
US Open według lat